Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e Jan Siemerink che hanno battuto in finale Michael Kohlmann e Franz Stauder 62-7, 7-68, 6-3.

Teste di serie 

 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (primo turno)

 Jonathan Erlich /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)
 Aleksandar Kitinov /  Jack Waite (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2000